Con Schmack Biogas si possono intendere:
la Schmack Biogas, nome di Hitachi Zosen Inova Schmack tra il 1995 e il 2021, azienda tedesca che si occupa di manutenzione e gestione di impianti biogas e biometano, fondata da Ulrich Schmack;
la Schmack Biogas, azienda italiana, nata come filiale dall'omonima azienda tedesca e poi divenuta indipendente, che progetta e costruisce impianti biogas e biometano.